Stellone steht für:

 Stellone (Bach), ein Bach in der italienischen Provinz Turin

Stellone ist der Familienname folgender Personen:

 Roberto Stellone (* 1977), italienischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Stallone